Бруккберг () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ландсхут. Население составляет 5021 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 51,11 км². Официальный код — 09 2 74 194.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии